Derby Bytomia – derby piłkarskie rozgrywane pomiędzy najbardziej utytułowanymi klubami piłkarskimi z Bytomia: Polonią i Szombierkami. W polskich rozgrywkach mistrzowskich i ligowych oraz w Pucharze Polski szczebla centralnego rozgrywane 51-krotnie, w tym 34 razy na najwyższym szczeblu, z czego 32 razy w Ekstraklasie.

Kluby

Pierwsze mecze 
Pierwsze mecze między klubami rozegrano już w 1920 roku, jednakże nie były to bytomskie derby, ponieważ Szombierki były wówczas jeszcze oddzielną miejscowością. Drugi z wymienionych meczów był już z pewnością oficjalnym spotkaniem w rozgrywkach okręgowych.

Mecze w oficjalnych rozgrywkach 

Mecze w Ekstraklasie:

Mecze w Pucharze Polski i II lidze:

Mecze w Ekstraklasie:

Mecze w niższych ligach:

Bilans

Pozycje ligowe

Ciekawostki 
 Najwięcej goli (7) w oficjalnym meczu Szombierek i Polonii padło w spotkaniu mistrzostw Polski 1947, zakończonym zwycięstwem Polonii 4:3.
 Oba mecze derbowe sezonu 1963/1964 nie zostały rozegrane w początkowo wyznaczonych terminach z racji na uczestnictwo Polonii w Pucharze Intertoto. Jesienny mecz został przełożony z 10 listopada na 24 listopada z powodu meczu Polonii z włoską Sampdorią w 1/8 finału Pucharu Intertoto. Wiosenny mecz rozegrano awansem 20 maja z powodu meczu z Interem Bratysława w finale rozgrywek.
 18. derby Bytomia były dla Polonii i Szombierek inauguracją zmagań ligowych w sezonie 1967/1968.
 Od października 1968 do 1973 Polonia odnotowała rekordową serię dziewięciu spotkań derbowych bez porażki. Bilans: 6 zwycięstw i 3 remisy, bramki: 12:5. Następnie od 1974 do 1978 Szombierki zaliczyły osiem spotkań derbowych bez porażki. Bilans: 6 zwycięstw i 2 remisy, bramki: 12:1. Wszystkie mecze derbowe tego okresu rozegrano na najwyższym poziomie ligowym.
 31. derby Bytomia zostały przełożone z 21 maja 1975 na 8 czerwca. To trzecie ekstraklasowe derby Bytomia, których termin przesunięto, po meczach sezonu 1963/1964.
 Ostatnie derby Bytomia na poziomie Ekstraklasy rozegrano w jedynym mistrzowskim sezonie Szombierek.
 Po 2002 roku w bytomskim Pucharze Polski Śląskiego ZPN dwukrotnie doszło do spotkań rezerw Polonii z pierwszym zespołem Szombierek: w sezonie 2004/2005 zwyciężyli 2:0 Poloniści, a w sezonie 2012/2013 wygrały 4:1 Szombierki.
 Bytom jest jednym z pięciu miast w Polsce, w którym rozgrywano miejskie derby pomiędzy zdobywcami piłkarskiego mistrzostwa Polski. Pozostałe miasta to Warszawa, Kraków, Łódź i Poznań.

Uwagi

Przypisy 

Bytom
Polonia Bytom
Szombierki Bytom
Sport w Bytomiu